Magnasco ist der Name von

 Alessandro Magnasco (1667–1749), Maler
 Salvatore Magnasco (1871–1892), Erzbischof von Genua